Jméno a příjmení Josef Vejvoda má více nositelů:

 Josef Vejvoda (* 1945) – český bubeník a hudební skladatel, syn Jaromíra
 Josef Vejvoda (motocyklový závodník) (* 1924) – český motocyklový závodník z Rakovníka, vítěz VC a čs. reprezentant
 Josef Vejvoda (politik) (* 1935) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Josef Vejvoda (1946) (* 1946) – český fotbalista, útočník Sparty, Bohemians a Teplic
 Josef Vejvoda (1947) (* 1947) – český fotbalista, obránce Bohemians